Arnoldus steht für:

 männlicher Vorname, siehe Arnold #Arnoldus
 Arnoldus de Rosebike, von 1308 bis 1310 Bürgermeister der Stadt Brilon 
 Henri Arnoldus (1919–2002), niederländischer Lehrer und Kinderbuchautor

Siehe auch:
 Arnaldus